Pellas ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Pellas Chamorro (* 1953), nicaraguanischer Manager, Geschäftsführer der Grupo Pellas
 Lucas Pellas (* 1995), schwedischer Handballspieler
 Sauveur-André Pellas (1667–1727), französischer Paulanermönch, Romanist, Provenzalist und Lexikograf